Бужер (также Бухер; ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 8,24 км². Население — 1040 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ajuntamet de Búger
 Fotos de Búger
 Turismo Rural en Búger

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка